Langenwiesgraben ist ein Gewässername:

 Langenwiesgraben (Auerbach), linker Zufluss des Auerbach (Haselbach) bei Haselbach, Stadt Schwandorf, Landkreis Schwandorf, Bayern, der über den Haselbach in die Naab mündet
 Langenwiesgraben (Windach), rechter Zufluss der Windach bei Entraching, Gemeinde Finning, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern

Siehe auch:
 Langwiesgraben